Lambertusschule steht für folgende Schulen:

 Lambertusschule (Ascheberg), Grundschule in Ascheberg, NRW
 Lambertusschule (Haltern am See), Grundschule in Haltern am See-Lippramsdorf, NRW
 Lambertusschule (Oelde), Grundschule in Oelde-Stromberg, NRW
 Ehemalige Lambertusschule, ehemalige Schule in Düsseldorf, NRW